Ulica Żeglarska w Lublinie
 Ulica Żeglarska w Toruniu

Żeglarska